Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аманда Кетцер.

Мері Джо Фернандес виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (чвертьфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (переможниця)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Марі П'єрс (фінал)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Руксандра Драгомір (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA German Open 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997